Saenredam (embalse [en el río] Saenre), nombre antiguo de la ciudad neerlandesa actualmente llamada Zaandam y apellido de dos artistas oriundos de la misma:

 Jan Pietersz Saenredam (1565, 1607), pintor grabador y cartógrafo holandés.
 Pieter Jansz Saenredam (1597, 1665) pintor holandés, hijo del anterior.